Resonance (band), een Franse band
 Resonance (Jordan Rudess), een muziekalbum uit 1999 van Jordan Rudess
 Resonance (Galahad), een muziekalbum uit 2009 van de band Galahad
 Resonance (Manfred Schoof), een album van Manfred Schoof
 Resonance: Music For Orchestra Vol. 1, een album van VNV Nation